Perry McCarthy (nascido em 3 de março de 1961) é um automobilista britânico. Natural de Londres, McCarthy atuou em 11 corridas de Fórmula 1 pela malsucedida equipe da Andrea Moda Formula, mas não terminou nenhuma. Antes, em 1991, ele chegou a testar um carro da Footwork (mais tarde, Arrows). Na Andrea Moda, Perry teve como companheiro o brasileiro Roberto Pupo Moreno. Pouco tempo depois, o inglês teve a superlicença suspensa, mas conseguiu obtê-la no decorrer do campeonato, o que adiantou pouco: a desorganização geral da equipe e o desdém do dono, Andrea Sassetti, pelo inglês, fez com que ele não tivesse praticamente nenhuma chance de mostrar suas capacidades, e assim McCarthy ficou desempregado quando a equipe foi banida da Fórmula 1 para sempre. Mas em 1993, foi para a Benetton Formula, trabalhando como piloto de teste.

Mccarthy, Perry
Pilotos da equipe Andrea Moda de Fórmula 1
Pilotos de Fórmula 3000